Fuik (visserij), een van netten of wilgentenen gemaakte val voor vissen
 Fuik (olie-industrie), een structureel geologische of stratigrafische beperking voor koolwaterstoffen om te ontsnappen uit een reservoirgesteente
 De fuik (film), een Nederlandse telefilm uit 2008 van regisseur Mischa Kamp
 De Fuik (restaurant), een restaurant in Aalst, Nederland
 De Fuik (televisieserie), een Nederlandse televisieserie, gebaseerd op de Britse televisieserie Spycatcher
 Fuik (Curaçao), een plaats op Curaçao